Schlapp ist der Familienname folgender Personen:

 Manfred Schlapp (* 1943), österreichischer Philosoph, Publizist und Filmemacher
 Mercedes Schlapp (* 1972), amerikanische Journalistin, Kolumnistin und politische Beraterin